aceton, CH3C(O)CH3
alkohol allilowy, H2C=CH−CH2OH
oksetan, 
propanal, CH3CH2CHO